Дитизонат цинка — хелатное соединение металла цинка с формулой Zn(С13H11N4S)2. При нормальных условиях представляет собой пурпурно-красные кристаллы.

Получение 
 Действие дитизона на соли цинка в кислой или нейтральной среде в присутствии хлороформа или тетрахлорметана:

Свойства 
Дитизонат цинка образует пурпурно-красные кристаллы.

Литература 
 
 
 

Хелаты